Ten Mile River oder Tenmile River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ten Mile River (Pazifischer Ozean) in Kalifornien 
 Ten Mile River (Seekunk River) in Massachusetts und Rhode Island 
 Tenmile River (Quinnipiac River) in Connecticut 
 Tenmile River (Housatonic River) in Connecticut 
 Tenmile River (Willimantic River) in Connecticut 
 Tenmile River (Saco River) in Maine 
 Tenmile River (Delaware River) in New York